Division One (1974/1975) – był to 78. w historii sezon szkockiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 31 sierpnia 1974, a zakończył się 26 kwietnia 1975. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowskiego nie obronił Celtic. Nowym mistrzem Szkocji zostało Rangers, dla którego był to 35. tytuł w historii klubu. Koronę króla strzelców zdobyli Andy Gray i Willie Pettigrew, którzy strzelili po 20 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szkocji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 36 spotkań).

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Bibliografia 

 Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1974 w piłce nożnej
1975 w piłce nożnej